Кундиава () — город на северо-востоке Папуа — Новой Гвинеи. Административный центр провинции Симбу.

География и климат 
Город расположен на Горном шоссе, примерно посередине между городами Горока и Маунт-Хаген, на высоте 1524 м над уровнем моря.

В городе Кундиава экваториальный климат, он расположен во влажной тропической зоне, где отсутствует климатическая зима. В Кундиаве значительное количество осадков, даже в засушливые месяцы. По классификации климатов Кёппена — климат тропических лесов (индекс Af).

Экономика и инфраструктура 
Инфраструктура включает постоянный банк, полицейский участок, больницу, почтовое отделение, аэропорт, несколько магазинов, 2 продуктовых рынка. Через территорию города протекают реки Ваги и Симбу. Рельеф в районе Кундиавы — преимущественно гористый, что сильно осложняет ведение сельского хозяйства. Осложняет это также и прокладывание дорог. Тем не менее, местное население известно своим умением вести сельское хозяйство на крутых склонах и террасах. Основные сельскохозяйственные продукты, выращиваемые в районе Кундиавы — картофель, таро, бананы, кофе и сахарный тростник.

Население 
По данным на 2013 год численность населения города составляла 11 560 человек. Наиболее распространённый язык населения города — куман.

Примечания 

Города Папуа — Новой Гвинеи